Die Division 1 1976/77 war die 39. Austragung der professionellen französischen Fußballliga. Meister wurde zum vierten Mal nach 1965 der FC Nantes.

Erster Spieltag war der 6. August 1976, letzter Spieltag der 8. Juni 1977, unterbrochen von einer dreiwöchigen Winterpause vom 20. Dezember bis 7. Januar.

Vereine 
Teilnahmeberechtigt waren die Vereine, die die Vorsaison nicht schlechter als auf dem 17. Platz abgeschlossen hatten, dazu drei Aufsteiger aus der zweiten Division. Somit spielten in dieser Saison folgende Mannschaften um den Meistertitel:
 drei Klubs aus dem äußersten Norden (OSC Lille, Racing Lens, US Valenciennes-Anzin),
 drei aus Paris bzw. der Champagne (Paris Saint-Germain, Stade Reims, Troyes Aube Football),
 drei aus dem Nordosten (FC Metz, AS Nancy, FC Sochaux),
 vier aus dem Nordwesten (FC Nantes sowie die drei Aufsteiger Stade Rennes, SCO Angers, Stade Laval),
 einer aus dem Südwesten (Girondins Bordeaux),
 fünf aus dem Südosten (Titelverteidiger AS Saint-Étienne, Olympique Lyon, Olympique Nîmes, Olympique Marseille, OGC Nizza),
 einer aus Korsika (SEC Bastia).

Saisonverlauf 
Es galt die Zwei-Punkte-Regel; bei Punktgleichheit gab die Tordifferenz den Ausschlag für die Platzierung. Die Bonuspunktregelung für besonders „torhungrige“ Mannschaften war zu dieser Saison wieder abgeschafft worden.

In den ersten beiden Monaten dominierte Nizza die Liga, bei dem sich dann aber „vereinsinterne Reibereien“ negativ auswirkten, so dass eine Gruppe von vier Konkurrenten sich absetzen konnte. Diese Mannschaften blieben während der gesamten Saison vor eigenem Publikum ungeschlagen und leisteten sich dort lediglich wenige Unentschieden (Bastia zwei, Nantes drei, Saint-Étienne – bei insgesamt lediglich sechs Gegentoren – vier und Lens sieben Remis). Herbstmeister wurde Nantes, aber insbesondere die Korsen mit ihrer auch extrem torgefährlichen Flügelzange Džajić/Zimako hielten bis in die Rückrunde hinein mit und lag beim direkten Aufeinandertreffen im Januar 1977 nur einen Punkt zurück. In Nantes führte Bastia bis zur 84. Minute mit 1:0, aber beim Schlusspfiff stand es 3:1 für die „Canaris“, und von diesem Rückschlag erholte Bastia sich nicht mehr: am Saisonende lag der SECB elf Punkte zurück und hatte auch Lens noch passieren lassen müssen.

Dabei hatten die Experten den FC Nantes in der Sommerpause 1976 nicht auf der Rechnung gehabt – zu groß schien ihnen der personelle Umbruch dort zu sein, denn nicht nur mehrere Stammspieler, sondern insbesondere „Meistermacher“ Arribas hatte den Verein nach 16 Jahren verlassen. Doch seinem Nachfolger Vincent, vom Zweitdivisionär FC Lorient gekommen, gelang es, um wenige verbliebene Routiniers herum „aus der Talentschmiede des Klubs eine erfolgreiche Elf aus dem Boden zu stampfen“. Sinnbildhaft spielten diese „jungen Wilden“, in deren Reihen alleine fünf Spieler mehr als zehn Treffer erzielt hatten, am drittletzten Spieltag den Titelverteidiger und Rekordmeister aus Saint-Étienne an die Wand, sorgten für dessen „Wachablösung“ und beendeten die Saison mit neun Punkten Vorsprung auf Vizemeister Lens.

In der unteren Tabellenregion fanden sich alle drei Aufsteiger wieder, von denen Angers und Rennes umgehend in die Division 2 zurückkehren mussten, begleitet vom OSC Lille. An ihrer Stelle vervollständigten zur folgenden Saison Racing Strasbourg, AS Monaco und der FC Rouen das Teilnehmerfeld der höchsten Spielklasse.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft FC Nantes

Erfolgreichste Torschützen

Siehe auch 
 Division 2 1976/77
 Coupe de France 1976/77

Literatur 
 Hubert Beaudet: Le Championnat et ses champions. 70 ans de Football en France. Alan Sutton, Saint-Cyr-sur-Loire 2002, ISBN 2-84253-762-9
 Sophie Guillet/François Laforge: Le guide français et international du football éd. 2009. Vecchi, Paris 2008, ISBN 978-2-7328-9295-5
 Jean-Philippe Rethacker: La grande histoire des clubs de foot champions de France. Sélection du Reader’s Digest, Paris/Bruxelles/Montréal/Zurich 2001, ISBN 2-7098-1238-X

Weblinks 
 Statistiken auf lfp.fr

Anmerkungen und Nachweise 

1976/77
Fußballsaison 1976/77